Laznica – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w gminie Žagubica
 Laznica (gmina Cerkno)
 Laznica (gmina Maribor)